Karadže su naseljeno mjesto u općini Bugojno, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

Dana 11. kolovoza 1993. ubile su u Karadžama postrojbe Armije BiH jednu Hrvaticu. Ona je Božana (Augustin) Tomasić (r. 1967.).

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Bugojno